Lśnienie – powieść Stephena Kinga
 Lśnienie – film na podstawie powieści o tym samym tytule w reżyserii Stanleya Kubricka z 1980, z Jackiem Nicholsonem w roli Jacka Torrance’a 
 Lśnienie – kolejna ekranizacja powieści Stephena Kinga, miniserial w reżyserii Micka Garrisa z 1997 roku ze Stevenem Weberem w roli Jacka Torrance’a